Karuna peut désigner :

 Karuna, ville de Finlande
 Karuna, processus d'accompagnement et d'aide au changement, processus cognitif et émotionnel
 Karuna Amman (ou colonel Karuna), personnalité sri-lankaise
 Karuna (sanskrit), terme pâli et sanskrit, le sentiment de compassion dans l'hindouisme, le jaïnisme et le bouddhisme.
Karuna-Shechen, association humanitaire fondée par Matthieu Ricard.